Ravne se poate referi la câteva localități din Slovenia:

Drežniške Ravne, localitate din comuna Kobarid
Grgarske Ravne, localitate din comuna Nova Gorica
Kneške Ravne, localitate din comuna Tolmin
Livške Ravne, localitate din comuna Kobarid
Ravne, Ajdovščina, localitate din comuna Ajdovščina
Ravne, Cerklje na Gorenjskem, localitate din comuna Cerklje na Gorenjskem
Ravne, Cerknica, localitate din comuna Cerknica
Ravne, Kočevje, localitate din comuna Kočevje
Ravne, Litija, localitate din comuna Litija
Ravne, Mirna, localitate din comuna Mirna
Ravne, Šoštanj, localitate din comuna Šoštanj
Ravne, Železniki, localitate din comuna Železniki
Ravne na Blokah, localitate din comuna Bloke
Ravne nad Šentrupertom, localitate din comuna Šentrupert
Ravne na Koroškem, un orășel, centru administrativ al comunei Ravne na Koroškem
Ravne pri Cerknem, localitate din comuna Cerkno
Ravne pri Šmartnem, localitate din comuna Kamnik 
Ravne pri Mlinšah, localitate din comuna Mlinša
Ravne pri Zdolah, localitate din comuna Zdola
Ravne pri Žireh, localitate din comuna Žiri
Ravne v Bohinju, localitate din comuna Bohinj
Tolminske Ravne, localitate din comuna Tolmin
Castelul Ravne, castel de lângă orașul Ravne na Koroškem